Hervé is een Franse mannenvoornaam, afgeleid van het Latijnse charivius, en in late varianten als Herveus. Een Engelse afgeleide is Harvey. Hervé kan verwijzen naar:

Geografie
 Saint-Hervé, een Franse gemeente in departement Côtes-d'Armor
 Saint-M'Hervé, een Franse gemeente in departement Ille-et-Vilaine

Personen
 Hervé (heilige), Bretons heilige
 Charivius, graaf van Maine
 Hervé (Noorman), een Byzantijnse generaal van Normandische afkomst
 Harvey van Léon, Bretonse graaf
 Hervé (dj), dj en producer uit het Verenigd Koninkrijk

Als achternaam
 Antoine Hervé, een Frans componist
 Cédric Hervé, een Frans wielrenner
 Pascal Hervé, een Frans wielrenner

Nom de plume
 Hervé (componist), artiestennaam van Florimond Ronger

Zie ook (Herve) 
 Herve, een stad in de provincie Luik in België
 Land van Herve
 Hervekaas
 Herve FC
 Station Herve